Jackson kan syfta på:

 Jackson (namn) – personer med för eller efternamnet

Musik
 Jackson Guitars – ett amerikanskt gitarrfabrikat
 Jackson (sång) – en sång skriven av Jerry Leiber och Billy Edd Wheeler

Geografi

USA 

 Jackson, Alabama, ort, Clarke County, 
 Jackson, Georgia, countyhuvudort, Butts County, 
 Jackson, Kentucky, Breathitt County, 
 Jackson, Kentucky, Mercer County, 
 Jackson, Louisiana, ort, East Feliciana Parish, 
 Jackson, Missouri, countyhuvudort, Cape Girardeau County, 
 Jackson, Mississippi, delstatshuvudstad, Hinds County, 
 Jackson, North Carolina, countyhuvudort, Northampton County, 
 Jackson, New Jersey, Camden County, 
 Jackson, Ohio, countyhuvudort, Jackson County, 
 Jackson, South Carolina, Aiken County, 
 Jackson, Tennessee, Madison County, 
 Jackson (flygplats i USA, Texas), Wise County, 
 Jackson, Maine, Waldo County, 
 Jackson, Michigan, countyhuvudort, Jackson County, 
 Jackson, Minnesota, Jackson County, 
 Jackson, Nebraska, Dakota County, 
 Jackson, New Hampshire, ort, Carroll County, 
 Jackson, Wisconsin, Washington County, 
 Jackson, Kalifornien, Amador County, 
 Jackson, Wyoming, Teton County, 
 Jackson (flygplats i USA, Kentucky, lat 37,59, long -83,31),

Se även
 Jackson Hole – en dal i västra Wyoming i USA
 Jackson Hole Mountain Resort – en vintersportort 20 km nordväst om Jackson, Wyoming
 Jackson County – flera
 Mount Jackson – flera

Robotskapade USAförgreningar